Centrum puede referirse a:

 Centrum, distrito central de la ciudad de La Haya.
 Centrum, un ressort dentro de la ciudad de Paramaribo.
 Centrum, el ressort que contiene la ciudad de Brokopondo en Surinam.
 Centrum, marca comercial de comprimidos multivitaminas comercializado por Pfizer (antes Wyeth).
 Centrum, es la escuela de negocios de la Pontificia Universidad Católica del Perú en Perú.